В административном отношении Ангола разделена на 18 провинций (), которые, в свою очередь, делятся на 157 муниципалитетов ().

Список провинций Анголы с их португальским написанием:
 Бенго — Bengo, адм. центр — Кашито
 Бенгела — Benguela, адм. центр — Бенгела
 Бие — Bié, центр — Квито
 Кабинда — Cabinda, адм. центр — Кабинда
 Квандо-Кубанго — Cuando Cubango, адм. центр — Менонгве
 Северная Кванза — Cuanza Norte, адм. центр — Н’Далатандо
 Южная Кванза — Cuanza Sul, адм. центр — Сумбе
 Кунене — Cunene, адм. центр — Онджива
 Уамбо — Huambo, адм. центр — Уамбо
 Уила — Huíla, адм. центр — Лубанго
 Луанда — Luanda, адм. центр — Луанда, столица
 Северная Лунда — Lunda Norte, адм. центр — Лукапа
 Южная Лунда — Lunda Sul, адм. центр — Сауримо
 Маланже — Malanje, адм. центр — Маланже
 Мошико — Moxico, адм. центр — Луена
 Намибе — Namibe, адм. центр — Мосамедиш
 Уиже — Uíge, адм. центр — Уиже
 Заире — Zaire, адм. центр — Мбанза-Конго

См. также 
 
 ISO 3166-2:AO

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Анголы по ISO.
 Адм.-терр. деление Анголы, географическое положение — Google map.

Примечания 

 
Списки:Ангола